American Journal of Transplantation, revista científica sobre medicina dels trasplantaments publicada als Estats Units
 ActiveJet Team, equip ciclista de categoria continental professional de Polònia
 Entrenador a reacció avançat (del seu nom en anglès Advanced Jet Trainer), avió d'entrenament militar
 ajt també és el codi ISO 639-3 del judeotunisià, dialecte judeoàrab parlat a Tunísia
 Ajt. també és l'acrònim d'ajuntament, òrgan de govern d'un municipi